One Step Beyond signifie Une étape au-delà et peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe de jazz canadien avec Andrew Scott ;
 , groupe féminin de Thanet au Royaume-Uni.

Chanson 

 , chanson de Prince Buster figurant sur l'album One Step Beyond... sorti le  ;
 , chanson de Karsh Kale, figurant sur l'album Realize sorti le .

Album 

 , album de Madness sorti le  ;

 , album de Jackie McLean sorti le  ;
 , album de The Chocolate Watchband sorti en 1969 ;
 , album de Chris Ward sorti le  ;
 , album de Dungeon sorti le  ;

Série télévisée 

 One Step Beyond, série fantastique américaine (1959-1961)

Voir aussi